Червона лінія — у побуті чи політиці — назва межі, меж прийнятного, меж толерування. У літературі — хід подій, суть, концепція, яку слід вирізнити; у техніці — межа недопущення перенавантаження, край можливостей тощо.

Техніка 
 Червона лінія — визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг,

Геополітика 
 Червоні лінії — кампанія, спрямована на недопущення реваншу в Україні в питаннях євроінтеграції, відносин з Російською Федерацією, територіального устрою, української армії, української мови та декомунізації з приходом до влади Зеленського.
 Тонка червона лінія (Балаклавська битва) — епізод у Балаклавській битві, 1854

Фільми 
 Червона лінія (фільм) — американський бойовик, 1995
 Червона лінія 7000 — спортивна драма режисера Говарда Гоукса, 1965
 Тонка червона лінія — фільм за однойменним романом Джеймса Джонса про війну, 1998

Метро 
 Червона лінія (Київський метрополітен) — одна з трьох гілок Київського метрополітену
 Червона лінія (Лісабонський метрополітен) — одна з чотирьох ліній Лісабонського метрополітену
 Червона лінія (MBTA) — одна з ліній Бостонського метрополітену
 Червона лінія (MARTA) — одна з чотирьох ліній метрополітену Атланти.